Indianapolis 500 je bila druga dirka Formule 1 v sezoni 1951. Odvijala se je 30. maja 1951.

Dirka

Viri
 

Formula 1 sezona 1951
1951